Santee kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Santee (Californië)
Santee (Nebraska)
Santee (South Carolina)

Santee (film), een film uit 1973